Ла Вибора има више значења:

 Ла Вибора (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Вибора (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Вибора (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Вибора (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Вибора (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Вибора (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Вибора (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Вибора (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Вибора, Виља дел Рефухио (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Вибора (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Вибора (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Вибора (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Вибора (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Вибора (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Вибора (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Вибора (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Вибора (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Вибора (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Вибора (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Вибора (Куајука де Андраде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Вибора (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Вибора (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Вибора (Салвадор Алварадо), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Вибора (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Вибора, Санта Росалија (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Вибора (Сојопа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Вибора (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Вибора (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вибора (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вибора (Пасо де Овехас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Вибора, Ла Реформа (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику